David Benjamin ist der Name folgender Personen: 

* David Benjamin (auch Dawud Benyamin;  1867–~1940), persischer Priester und Islam-Konvertit, siehe David Benjamin Keldani 
David A. Benjamin, US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller